Bass Crossroads ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bass Crossroads (Georgia)
 Bass Crossroads (North Carolina)
 Bass Crossroads (South Carolina)